Petrodvorets peut se référer à :
 Peterhof, une municipalité du district de Petrodvorets de l'agglomération de Saint-Pétersbourg
 l'usine de montres de Petrodvorets, la plus ancienne usine de Russie. Fondée en 1721, elle fabrique depuis 1961 les montres Raketa